Фала́нги () — короткие трубчатые кости, образующие скелет пальцев конечностей позвоночных животных, в том числе человека.

Строение 
Фаланга представляет собой трубчатую кость, средняя часть имеет название тело (corpus), проксимальный конец — основание, basis, и дистальный конец — блок, trochlea. На дистальном конце ногтевой фаланги имеется ногтевая бугристость.

Человек 

У человека каждый палец, кроме большого, состоит из четырёх фаланг, а большой - из трёх (есть люди, у которых две фаланги и на мизинце, и это нормально). Эти три фаланги называются основной, средней и ногтевой. Основная фаланга крепится к пястной кости. Фаланги нижней конечности отличаются от фаланг верхней конечности меньшей длиной. На руке самая длинная фаланга — основная третьего пальца, а самая толстая — основная фаланга большого пальца. Каждая фаланга представляет собой удлинённую косточку, имеющую в средней части (диафиз) форму полуцилиндра, плоская часть которого обращена на ладонную, а выпуклая на тыльную сторону. Концевые части фаланги (эпифизы) несут суставные поверхности.

В медицине применяются следующие термины для фаланг кисти и стопы:
 проксимальная (основная) фаланга (phalanx proximalis);
 средняя фаланга (phalanx media);
 дистальная (ногтевая) фаланга (phalanx distalis).

Другие животные

Китообразные 
У китообразных число фаланг значительно больше. Это объясняется тем обстоятельством, что у них диафизы и эпифизы фаланг окостеневают отдельно и образуют как бы самостоятельные фаланги.

Птицы 
На задних конечностях птиц может быть от двух до четырёх пальцев. У четырёхпалых форм число фаланг обычно 2—3—4—5, считая от внутреннего пальца кнаружи, у трёхпалых 3—4—5. Известен ряд исключений: у буревестников 1—3—4—5; у козодоев 2—3—4—4, у некоторых стрижей 2—3—3—3.

У двупалого африканского страуса, у которого сохранились третий и четвёртый палец, по 4 и 5 фаланг соответственно.

На крыле первый и третий палец обыкновенно из одной фаланги, а второй из двух, но и здесь встречаются исключения. Так, у дневных хищников, куриных, американского страуса число фаланг, считая от внутреннего пальца кнаружи, 2—2—1; у уток, дроф и других 2—3—1; у африканского страуса 2—3—2; у казуара и киви — только один палец из 3 фаланг.

Пресмыкающиеся 
Число фаланг у пресмыкающихся невелико, но непостоянно. Однако на задних конечностях ископаемой группы зверообразные (Theromorpha), считаемой за предков млекопитающих, число фаланг было то же, что и у млекопитающих. У водных ископаемых групп зауроптеригий (Sauropterygia) и ихтиоптеригий (Ichtyopterygia), имевших плавникообразную конечность, напоминающую таковую китообразных, число фаланг было весьма значительно, как и у китообразных.

Земноводные 
Непостоянно число фаланг и у амфибий. В большинстве случаев у хвостатых амфибий (Urodela) пальцы имеют по две фаланги, кроме четвёртого, имеющего три, а у бесхвостых (Anura) и пятый палец также обладает тремя фалангами. Добавочные пальцы состоят обыкновенно из одной фаланги, хотя иногда из двух.

У грызуна Pedetes так называемый praepollex (prae — рудиментарный, pollex — большой палец кисти) состоит из двух фаланг и несёт коготь. Если принимать первый палец амфибий за praepollex и praehallux (hallux — большой палец стопы), то он тоже оказывается состоящим из двух фаланг.

Выводы 
Приведённые цифры могут быть сведены в таблицу:

Изображения

Ссылки 
 

 

Конечности